High School Musical: The Concert är en världsturné till Disneyfilmen High School Musical där man besökte 40 olika städer världen över. Under hela perioden filmade man olika händelser och släppte sedan en DVD. Även ett livealbum från turnén släpptes.

Med på turnén var, Corbin Bleu, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Monique Coleman, Vanessa Hudgens, Zac Efron och Drew Seeley.

Turnédatum 

Konsertturnéer 2006
Konsertturnéer 2007
High School Musical

de:High School Musical#Tournee